Суперкубок Португалії з футболу 2016 () — 38-й розіграш турніру. Матч відбувся 7 серпня 2016 року між чемпіоном Португалії Бенфікою та володарем кубка Португалії Брагою.

Матч

Деталі

Посилання
 Матч на soccerway.com

2016
Португалія
Серпень 2016
2016 у португальському спорті
Події 7 серпня